Manpower is Engels voor mankracht of menskracht en kan verwijzen naar:
Manpower (film), een film noir van Raoul Walsh uit 1941
Manpower (uitzendbedrijf), een uitzendbedrijf